Viviani ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Viviani (Il Sordo; 1560–1620), italienischer Maler
 Cesare Viviani (* 1947), italienischer Lyriker und Schriftsteller
 Domenico Viviani (1772–1840), italienischer Botaniker und Naturforscher
 Elena Viviani (* 1992), italienische Shorttrackerin
 Elia Viviani (* 1989), italienischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Fabio Viviani (* 1966), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Federico Viviani (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Buonaventura Viviani (1638–1692), italienischer Komponist
 Giuseppe Viviani (1898–1965), italienischer Künstler
 Jody Viviani (* 1982), französischer Fußballtorwart
 Joseph Viviani (* 1981), US-amerikanischer Fechter 
 Ottavio Viviani (~1579–1641), italienischer Maler
 Raffaelle Viviani (1888–1950), italienischer Schriftsteller, Dramatiker und Komiker
 René Viviani (1863–1925), französischer Politiker und Premierminister
 Vincenzo Viviani (1622–1703), italienischer Mathematiker und Physiker

Viviani bezeichnet außerdem: 
 Viviani (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 Satz von Viviani